De CECAFA Cup 2017 was de 39e editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden in december 2017 in Kenia. Kenia had eerder die maand te horen gekregen dat het land de African Championship of Nations van 2018 niet meer mocht organiseren. Op 28 september 2017 werd, op een vergadering van de CECAFA, in Khartoem (Soedan), besloten dat het land gastland werd van de CECAFA Cup. Het gastland werd ook voor de zevende keer kampioen door in de finale van Zanzibar te winnen. Oeganda werd derde.

Deelnemers 
Alle leden van de CECAFA konden deelnemen aan dit toernooi. Eritrea, Djibouti en Zambia zullen niet deelnemen, voor die landen komen Libië en Zimbabwe in de plaats. Op 17 november wordt bekend dat ook Somalië en Soedan niet zullen deelnemen aan het toernooi. In november werd ook bekendgemaakt dat Zimbabwe zich terugtrok vanwege de onveilige situatie in het gastland als gevolg van politieke onrust.

Stadions

Scheidsrechters
Voor dit toernooi werden 8 scheidsrechter geselecteerd:
  George Gatogato (Burundi)
  Twagirumukiza Abdoul Karim (Rwanda)
  Peter Waweru  (Kenia)
  Antony Ogwayo (Kenia)
  Alex Muhabi (Oeganda)
  Nassor Mfaume (Zanzibar)
  Sassy Elly Ally (Tanzania)
  Malong Ring Akech (Zuid-Soedan)

Groepsfase 
Er zal in 2 groepen worden gespeeld, de top 2 van iedere groep plaatst zich voor de halve finale.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
 Derrick Nsibambi

3 doelpunten
 Makame

2 doelpunten

1 doelpunt

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA

Voetbal in 2017
Voetbal in Kenia
CECAFA Cup
Sportevenement in Kenia